Пренеро́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Жер. Входит в состав кантона Вик-Фезансак. Округ коммуны — Ош.

Код INSEE коммуны — 32332.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 600 км к югу от Парижа, в 95 км западнее Тулузы, в 27 км к западу от Оша.

На востоке коммуны протекает река , а на западе — река .

Климат 
Климат умеренно-океанический. Лето жаркое и немного дождливое, температура часто превышает 35 °С. Зимой часто бывает отрицательная температура и ночные заморозки. Годовое количество осадков — 700—900 мм.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 144 человека.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 88 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 71 были экономически активными, 17 — неактивными (показатель активности — 80,7 %, в 1999 году было 63,3 %). Из 71 активных жителей работали 66 человек (37 мужчин и 29 женщин), безработных было 5 (2 мужчин и 3 женщины). Среди 17 неактивных 8 человек были учениками или студентами, 5 — пенсионерами, 4 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Жер